Алексе́й Арка́дьевич Насе́дкин (20 декабря 1942, Москва — 4 декабря 2014, там же) — советский и российский пианист, композитор, Народный артист РСФСР (1991). Профессор Московской консерватории.

Биография 
В 1949—1961 гг. учился в Центральной музыкальной школе (класс А. Д. Артоболевской), в 1961—1966 гг. — в Московской консерватории (класс Г. Г. Нейгауза, класс специального фортепиано Л. Н. Наумова); до 1968 г. продолжал занятия по композиции у С. А. Баласаняна.

С 1966 г. до конца жизни (с перерывом в 1996—1999 гг., когда преподавал в музыкальной академии Мусашино в Токио) преподавал в Московской консерватории класс специального фортепиано. В числе его воспитанников около 20 лауреатов всероссийских и международных конкурсов, в том числе Ю. Богданов, Р. Буерин, В. Овчинников, В. Пясецкий, Л. Розанова, Т. Колесова, А. Пилоян, М. Харсель, Н. Сухаревич и другие.

Давал мастер-классы в Австралии, Германии, США, на Тайване, во Франции, Чехословакии, Югославии, Японии.

Член Союза композиторов СССР (РФ). Один из учредителей и президент Фонда им. А. Д. Артоболевской. Президент Общества им. Ф. Шуберта в России.

Входил в состав жюри международных конкурсов в Токио (1978, 1986), Больцано (1985), Монреале (1985), им. П. И. Чайковского (Москва, 1986), а также конкурсов в Милане (1983), Мюнхене (1992, 1996, 1999), им. Ф. Шуберта в Дортмунде (2003) и многих Всесоюзных и Всероссийских конкурсов.

Скончался 4 декабря 2014 года. Похоронен на Красногорском кладбище.

Семья 
Отец — Аркадий Алексеевич (1906—1967), мать — Мария Андреевна (1904—1970).

Жена — Татьяна Львовна (р. 1942), концертмейстер Московской консерватории;
 дочь Ефремова Мария Алексеевна ( 1971-2006).

Творчество 
Выступал с концертами с 9 лет. В 1958 г. выступал в симфоническом концерте на Всемирной выставке в Брюсселе, в 1959 г. — на VII Всемирном фестивале молодёжи и студентов (Вена).

Давал сольные концерты на крупнейших эстрадах мира, участвовал в фестивалях. Играл в дуэте с В. Пикайзеном (сонаты В. А. Моцарта, С. Франка, С. Прокофьева) и с Н. Гутман.

Особое место в обширном репертуаре А. А. Наседкина занимали произведения композиторов XX века — А. Берга, И. Стравинского, П. Хиндемита, Р. Штрауса, Ан. Александрова, А. Бабаджаняна, М. Баланчивадзе, В. Овчинникова, Н. Ракова.

Осуществил записи на грампластинках (46) и компакт-дисках (10).

Избранные сочинения 

для гобоя
 Соната (1980)
для контрабаса
 Соната (1978)
для альта
 Соната (1983)

для фортепиано
 Соната № 1 (1971)
 Соната № 2 (1972)
 Соната № 3 «Романтическая» (1987)
 Пьеса для детей (1976)
 Соната № 4 (1990)
 Детский альбом (1997)
 Прелюдии для фортепиано (1966—2005).

Отзывы 
Он музыкант такой мощной глубинной формации, что я не побоюсь сравнить его в известном смысле со Святославом Рихтером.
Он играет, как живописец, рисующий на полотне широкими мазками и стремительными линиями… Глубокая интеллектуальность, помноженная на фортепианное мастерство, делает его игру поистине феноменальной.

Награды и признание 
 золотая медаль Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Вена, 1959)
 памятная медаль Музыкального общества им. Дину Липатти (Великобритания, 1960)
 лауреат 6-й премии II Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, 1962)
 лауреат III премии Международного конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания, 1966)
 I премия на конкурсе камерных ансамблей (Мюнхен, 1967) — в дуэте с Н. Гутман
 I премия конкурса «Музыка XX века» (Вена, 1967) — за собственные сочинения
 I премия Венского международного конкурса им. Ф. Шуберта (1967) — за собственные сочинения
 орден «Знак Почёта» (1971)
 Заслуженный артист РСФСР (21 декабря 1979)
 Народный артист РСФСР (13 марта 1991)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008).

Память 
В Ярославле один раз в три года проводится Конкурс молодых пианистов А. А. Наседкина.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Лауреаты Международного конкурса пианистов в Лидсе
Преподаватели Московской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России